Владимир Чуб:
 Чуб, Владимир Евгеньевич (род. 1956) — украинский политик.
 Чуб, Владимир Фёдорович (род. 1948) — советский и российский государственный деятель.